Drain bezeichnet:

Drain (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire, Frankreich
Drain (Oregon), Stadt in den USA
Drain STH, schwedische Band
Drain, englische Kurzbezeichnung für den Ausgangskontakt des Feldeffekttransistors
 eine sprachliche Kurzform für Drainage

Siehe auch:
 Drane
 Train